El término delirio puede referirse a:

Medicina 
 Delirio
 Delirio de parasitosis, trastorno psicótico.
 Delirio teológico. Odio teológico.
 Delírium trémens (desambiguación)

Música
 Mi delirio (álbum) de la actriz y cantante mexicana Anahí Puente.
 Mi delirio (canción) de la actriz y cantante mexicana Anahí Puente.
 Delirio (álbum) de la banda de rock Sinergia.
 Delirious?, banda inglesa de rock alternativo y britpop.

Arte 
 Delirio (Cómic), personaje ficticio creado por Neil Gaiman para su saga de cómic The Sandman.
 Delirious New York, libro de arquitectura.
 Delirious, película independiente estadounidense del año 2006.
 Delirio, serie de televisión.
 Delirio, película de Argentina dirigida en 1944 por Arturo García Buhr.
 Delirio, novela escrita por Laura Restrepo.
 Delirio, Espectáculo de Salsa y acrobacia bajo una tolda de circo que se realiza en Cali, Colombia.